Indonesië
 Pasongsongan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Sumenep in de provincie Oost-Java
 Pasongsongan (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumenep in de provincie Oost-Java